À la suite de la mise en application le  de la Loi sur la Conservation de la Nature et de l’Arrêté royal du  relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l’état sauvage - Arrêté abrogé par le décret du  - sont 124 espèces de plantes, dont de nombreuses orchidées et d’autres espèces à fleurs décoratives, légalement protégées en Belgique.

Cet arrêté royal comporte trois annexes :
Annexe A : interdiction de cueillir, de déplanter, d'endommager ou de détruire dans la nature la plante ou une de ses parties
Annexe B : comme pour l'annexe A, en ce qui concerne les parties souterraines de la plante, jusque et y compris la base de la tige
Annexe C : interdiction d'arracher ou de récolter la plante dans la nature à des fins commerciales ou industrielles

Les espèces suivies d’un point d’interrogation (?) ne sont plus avec certitude encore présentes en Belgique, celles suivies d’une croix (†) sont éteintes. 

Liste des espèces végétales légalement protégées en Belgique

Notes et références 

 

Conservation de la nature en Belgique
Liste en rapport avec la conservation de la nature
Liste en rapport avec la flore
Liste en rapport avec la Belgique